Ippolita Gonzaga (1503-1570), monaca e figlia di Francesco II Gonzaga, IV marchese di Mantova
 Ippolita Gonzaga (1535-1563), figlia di Ferrante I Gonzaga, conte di Guastalla
 Ippolita Gonzaga (? – 1571), figlia di Ludovico Gonzaga, conte di Rodigo.